«Поря́док»  — ежедневная общественно-политическая и литературная газета,  выходившая в 1881—1882 гг. в Петербурге.

История 
В первом номере газеты, вышедшем 12(1) января  1881 года, издатель и ответственный редактор  Михаил Стасюлевич писал: 
Читатель, сколько-нибудь опытный, знает наизусть всё, что говорится редакциями, при открытии новой газеты. А потому, не станем повторять знакомых ему фраз и обещаний. Скажем только, что само возникновение нашей газеты было вызвано надеждой на лучшее положение у нас печатного слова, причем оказалось бы возможным для публициста относиться к своему делу серьёзно и искренне. Не таково было положение печати ещё в весьма недавнее время: в области серьёзного приходилось избегать именно того, что наиболее интересовало в данную минуту общественные умы; а серьёзно относиться оставалось только к тому, что само по себе мало интересно... 
«Порядок» издавался «под общей редакцией и с участием всех сотрудников» журнала Вестник Европы. В каждом номере в разделе «Политическое обозрение» публиковались обширные материалы на актуальные темы жизни России, велась активная полемика с другими изданиями (в том числе, с газетой Ивана Аксакова «Русь») Кроме обширных материалов о политическом, социальном и экономическом положении Империи(особенно крестьянства) на страницах «Порядка» публиковались очерки и фельетоны. Так, в номерах 1 и 4 за 1881 год увидели свет «Отрывки из воспоминаний - о своих и чужих» Ивана Тургенева. Также, на страницах издания публиковались Юлий Янсон, Павел Анненков, Николай Корф, Константин Станюкович, Леонид Слонимский и многие другие выдающиеся деятели тех лет. Несмотря на то, что газета «Порядок» выходила чуть больше года, она неоднократно получала административные взыскания: запрет на розничную продажу (5 апреля(24 марта) 1881 года, снят 5 сентября(24 августа) 1881 года), запрет публиковать частные объявления на один месяц (13(1) мая 1881 года). 
21(9) января  1882 года на страницах «Правительственного вестника» было опубликовано распоряжение Министра внутренних дел от 20(8) января :
 За нарушение в № 7 газеты «Порядок» распоряжения объявленного редакторам бесцензурных повременных изданий 28-го мая 1881 г. приостановить издание этой газеты на полтора месяца 
После этого выпуск газеты был прекращён навсегда.

Ссылки

Литература 
 Сонина Е. С. Петербургская универсальная газета конца XIX века. СПб., 2004.
 Русская периодическая печать (1702—1894):Справочник/под ред. А. Г. Дементьева, А. В. Западова, М. С. Черепахова. М., 1959.
 Газеты дореволюционной России 1703 −1917. Каталог. СПб., 2007

Газеты Российской империи
Газеты Санкт-Петербурга
Газеты XIX века